Carla Barzotti – attrice, modella e conduttrice televisiva peruviana
 Claude Barzotti – cantante belga naturalizzato italiano
 Valentina Barzotti – politica italiana